Sheet – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Sheet – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire